Tinhosa Grande, een eilandje van Sao Tomé en Principe
 Tinhosa Pequena, een eilandje van Sao Tomé en Principe